Rhamnus (Griekenland), een plaats in het Oude-Griekenland
Rhamnus, een plantengeslacht in de wegedoornfamilie (Vuilboom)